Абадин — означает следующее:

 Абадин — муниципалитет в Испании.
 Абадин — район в Португалии.